Fernando Lobo puede referir a:
Fernando Lobo (1979-), músico español;
Fernando Lobo (1969-), escritor mexicano;
Fernando Lobo (1947-2007), político argentino;
Fernando Lobo (1956-), músico uruguayo.